Котово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Котово — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Котово — деревня в Березинском районе Минской области.

Россия 
 Котово — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Котово — город, административный центр Котовского района Волгоградской области.
 Котово — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Котово — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Котово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Котово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Котово — деревня в Рябовском сельском поселении Лухского района Ивановской области.
 Котово — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Котово — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Котово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Котово — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Котово — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Котово — село в Пристенском районе Курской области.
 Котово — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Котово — деревня в Истринском районе Московской области.
 Котово — посёлок в Истринском районе Московской области.
 Котово — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Котово — деревня в Боровичском районе Новгородской области, Починно-Сопкинское сельское поселение.
 Котово — деревня в Боровичском районе Новгородской области, Сушиловское сельское поселение.
 Котово — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Котово — посёлок в Окуловском районе Новгородской области. Также одноимённая железнодорожная станция.
 Котово — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Котово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Котово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Котово — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Котово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Котово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Котово — деревня в составе города Псков Псковской области.
 Котово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Котово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Котово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Котово — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Котово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Котово — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Котово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Котово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Котово — деревня в Каракулинском районе Удмуртии.
 Котово — посёлок в Нязепетровском районе Челябинской области.
 Котово — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Котово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Котово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Котово — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Котово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Котово — микрорайон города Долгопрудного Московской области.
 Котово Поле — микрорайон города Всеволожска Ленинградской области.
 Котовск